Selters kan syfta på:

 Selters – ett varumärke för mineralvatten
 Selters (Westerwald) – en stad i Rheinland-Pfalz i Tyskland
 Selters (Taunus) – en kommun i Hessen i Tyskland